Scottsdale (Arizona)
 Scottsdale (Tasmanië)